Norfolk County ist der Name folgender Countys:

in den Vereinigten Staaten:
 Norfolk County (Massachusetts)
 Norfolk County (Virginia) (aufgehoben)

in Kanada:
 Norfolk County (Ontario)